Санта Луиса има више значења:

 Санта Луиса (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Луиса (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Луиса (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Луиса (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Луиса (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Луиса, Корал Вијехо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Луиса (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Луиса (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику